Screamworks: Love in Theory and practice — седьмой студийный альбом финской рок-группы HIM, выпущенный лейблом Sire Records. В Великобритании и Франции альбом был издан 8 февраля 2010 года, в США — 9 февраля, в Японии и Германии — 10 и 12 февраля соответственно. Все композиции и лирика были написаны вокалистом группы Вилле Вало. В преддверии выхода альбома 7 декабря 2009 года вышел сингл «Heartkiller».

Список композиций 
Все тексты и музыка написаны Вилле Вало.

Международная версия

Baudelaire in Braille (Acoustic Bonus Disc)

Участники записи 
 Вилле Вало — вокал, акустическая гитара
 Линде Линдстрём — гитара, акустическая гитара
 Миге Паананен — бас-гитара, бэк-вокал
 Эмерсон Бёртон (Янне Пууртинен) — клавишные, бэк-вокал
 Гас Липстик (Мика Карпинен) — ударные и перкуссия

Чарты

Примечания 

Альбомы HIM
Альбомы 2010 года